Чертко́в — русская фамилия, имеет женскую форму Черткова.

Известные носители 
 Чертков, Александр Дмитриевич (1789—1858) — тайный советник, московский уездный и губернский предводитель дворянства, библиограф, нумизмат, историк и археолог.
 
 Чертков, Анатолий Георгиевич (1936—2014) — советский футболист.
 
 Чертков, Василий Григорьевич (в монашестве Варсонофий; ум. 1688) — митрополит Сарский и Подонский.
 
 
 
 Чертков, Владимир Петрович (1946—2009) — генерал-майор, атаман Международного Союза казаков «Запорозька Січ».
 Чертков, Георгий Иванович (1895—1983) — русский журналист.
 
 Чертков, Давид Кусиелевич (1885—1957) — российский журналист, бундовец, председатель саратовской городской Думы (1917).
 
 Чертков, Евгений Александрович (род. 1938) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Чертков, Евграф Александрович (1735—1797) — действительный тайный советник, один из главных пособников Екатерины II при её воцарении.
 
 
 Чертков, Михаил Иванович (1829—1905) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант (Чертков 2-й), воронежский, волынский, киевский и варшавский генерал-губернатор, член Государственного совета.
 Чертков, Моисей Исаакович (1908—1989) — советский организатор химической промышленности.
 Чертков, Николай Дмитриевич (1794—1852) — генерал-лейтенант, основатель и попечитель Воронежского Михайловского кадетского корпуса.
 Чертков, Павел Васильевич (Васильев; 1782—1853) — епископ РПЦ, архиепископ Воронежский и Задонский, ранее Владимирский и Суздальский.
 Чертков, Сергей Евгеньевич (1867—1920) — коллежский асессор, издатель первой книги К. Э. Циолковского.
 Чертков, Тихон Максимович (1908—1988) — генерал-майор артиллерии Военно-морского флота.
 Чертков, Юрий Дмитриевич (род. 1962) — украинский политический деятель.

Черткова 
 Черткова, Анна Константиновна (урождённая Дитерихс, 1859—1927) — детская писательница, общественный деятель, собирательница фольклора, мемуаристка, натурщица.
 Черткова, Елизавета Ивановна (урождённая графиня Чернышёва-Кругликова; 1832—1922) — благотворительница.

Топоним 
 Чортков — город в Тернопольской области Украины (до 1944 года — Чертков).

Примечания

См. также 
 Чертково
 Чертковская
 Чертов